QIB steht für:

 Qualified Institutional Buyer, siehe Qualifizierter institutioneller Investor
 Qatar Islamic Bank

Abkürzung